Blagoveščenskij rajon 
 Blagoveščenskij – rajon del Territorio dell'Altaj
 Blagoveščenskij – rajon della repubblica Baschiria
 Blagoveščenskij – rajon dell'Oblast' dell'Amur

Pagine correlate 
 Blagoveščensk